Die Qualifikation im Gerätturnen der Männer bei den Olympischen Spielen 2012 in London wurde am 28. Juli 2012 im The O₂ ausgetragen. Insgesamt traten 98 Turner an.

Das Qualifikationsturnier erbrachte die Qualifikanten für die verschiedenen Finals. So qualifizierten sich acht Teams für den Mannschafts-Mehrkampf. 24 Turner für den Einzel-Mehrkampf und jeweils acht Turner für die sechs Gerätefinals.

Gruppeneinteilung 
Es wurden drei Qualifikationsgruppen gebildet. Die Turner, deren Mannschaften am Mannschafts-Mehrkampf teilnahmen, wurden in einer Gruppe zusammengefasst. Die übrigen Turner wurden in sechs gemischte Gruppen (Mixed Group) gelost. Es ergaben sich somit folgende Gruppen:
 Gruppe 1 mit den Mannschaften aus Volksrepublik China, Frankreich, Vereinigtes Königreich und Südkorea sowie den Mixed Groups 3 und 4
 Gruppe 2 mit den Mannschaften aus USA, Japan und Italien sowie den Mixed Groups 1, 5 und 6
 Gruppe 3 mit den Mannschaften aus Deutschland, Rumänien, Russland, Spanien und Ukraine sowie der Mixed Group 2

Die Gruppeneinteilung diente dem flüssigen Ablauf der Veranstaltung und hatte keinerlei Auswirkungen auf die Qualifikation an sich. Gruppe 1 startete um 12:00 Uhr MESZ. Gruppe 2 um 16:30 Uhr MESZ und Gruppe 3 um 21:00 Uhr MESZ.

Ergebnisse der Qualifikation

Qualifikationen der einzelnen Finals 
Das Reglement sah vor, dass in jedem Finale nur zwei Starter eines Landes antreten durften. Sollte sich ein dritter Turner durch die Punkte qualifiziert haben, durfte er dennoch nicht teilnehmen. Für diese Turner standen Reservefinalisten bereit, die den Platz einnahmen.

Qualifizierte Mannschaften für das Finale im Mannschafts-Mehrkampf

Qualifikanten für das Finale im Einzel-Mehrkampf 

Drei Athleten durften trotz Qualifikation nicht teilnehmen, da zwei ihrer Mannschaftskameraden schon qualifiziert waren. Dies waren:
 Philipp Boy (GER) auf Platz 17 – Ersatz: Roman Kulesza (POL),
 Oleg Stepko (UKR) auf Platz 20 – Ersatz: Joshua Jefferis (AUS),
 Kazuhito Tanaka (JPN) auf Platz 22 – Ersatz: Jimmy Verbaeys (BEL),
 Tanaka ersetzte seinen verletzten Landsmann Kōji Yamamura (Platz 18)

Qualifikanten für das Finale im Bodenturnen 

Drei Turner standen als Ersatz bereit: Ryohei Kato (JPN), Gaël da Silva (FRA) und Kristian Thomas (GBR).

Qualifikanten für das Finale im Seitpferd 

Drei Turner standen als Ersatz bereit: Mykola Kuksenkow (UKR), Danell Leyva (USA) und Sebastian Krimmer (GER).

Qualifikanten für das Ringefinale 

Drei Turner standen als Ersatz bereit: Ihor Radiwilow (UKR), Jonathan Horton (USA) und Kozihiot Tanaka (JPN).

Der Bulgare Yordan Yovtchev war mit 39 Jahren der älteste Teilnehmer an den Turnwettbewerben in London, Zusammen mit der deutsch-usbekischen Turnerin Oksana Chusovitina nahm er zum sechsten Mal an Olympischen Spielen teil.

Qualifikanten für das Finale im Pferdsprung 

Drei Turner standen als Ersatz bereit: Dzmitri Kaspiarowitsch (BLR), Matteo Angioletti (ITA) und Oleh Wernjajew (UKR).

Qualifikanten für das Barrenfinale 

Drei Turner standen als Ersatz bereit: Zhang Chenglong (CHN), der die exakt gleiche Punktzahl wie der Franzose Sabot erreichte und daher zum Finale zugelassen wurde, sowie Samuel Piasecký (SVK) und Danell Leyva (USA).

Qualifikanten für das Reckfinale 

Drei Turner standen als Ersatz bereit: Kristian Thomas (GBR), Sam Oldham (GBR) und Alexander Shatilov (ISR).

Bildergalerie

Weblinks 
 Gerätturnen Männer

Qualifikation